Die 12. U-17-Fußball-Weltmeisterschaft fand vom 18. August bis zum 9. September 2007 in Südkorea statt. Titelverteidiger war die Nationalmannschaft von Mexiko, die sich für dieses Turnier jedoch nicht qualifizieren konnte.

Nach einer Durststrecke von drei WM-Turnieren konnte sich die Auswahl des DFB wieder für die U-17-Fußball-Weltmeisterschaft qualifizieren. Dabei gelang ihr das Erreichen des Halbfinales, welches sie allerdings gegen den späteren Weltmeister Nigeria verlor. Das Spiel um Platz drei konnte sie jedoch siegreich gestalten.

Der Brasilianer Fabinho schoss im Vorrundenspiel gegen Neuseeland nach neun Sekunden das schnellste jemals in einem FIFA-Turnier erzielte Tor.

Spielorte

Teilnehmer

Mannschaften aus dem deutschsprachigen Raum 

 Trainer: Heiko Herrlich

Modus 
 Die Vorrunde wird in sechs Gruppen mit je vier Mannschaften gespielt.
 Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe sowie die vier besten Gruppendritten erreichen das Achtelfinale.
 Ab dem Achtelfinale wird im K.-o.-System weitergespielt.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Gruppe C 

|}

|}

Gruppe D 

|}

|}

Gruppe E 

|}

|}

Gruppe F 

|}

|}

Drittplatzierte 
Die vier besten Drittplatzierten erreichten neben den jeweils beiden Gruppenersten das Achtelfinale.

!!Gruppe
||F
||C
||B
||E
||D
||A
|}

Finalrunde

Achtelfinale 

|}

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Schiedsrichter

Beste Torschützen 
Nachfolgend sind die besten Torschützen der U-17-WM 2007 aufgeführt. Die Sortierung erfolgt nach Anzahl ihrer Treffer bzw. bei gleicher Toranzahl alphabetisch.

Weblinks 
 Offizielle Seite des FIFA-Wettbewerbs

Einzelnachweise 

2007
Fußballveranstaltung 2007
Fußball (Südkorea)
Sportveranstaltung in Südkorea